Косцю́шко (Костю́шко) (, местное произношение — Кози-оско (ˈkɔziˌɔskoʊ, МФА)) — высочайшая вершина Австралийского континента. Расположена на юге штата Новый Южный Уэльс, близ границы этого штата со штатом Виктория на территории одноимённого национального парка.

Характеристики 
Высота 2228 м. Открыта была в 1840 году.

Расположена в Австралийских Альпах.

История открытия и название 
Первым человеком, поднявшимся на вершину горы, был польский путешественник, географ и геолог Павел Эдмунд Стшелецкий, который дал горе название в честь военного и политического деятеля Тадеуша Костюшко.

Затем гора носила название Таунсенд, имя же «Косцюшко» принадлежало соседней вершине, считавшейся тогда самой высокой в Австралийских Альпах. После того как более поздние исследования установили, что Таунсенд всё же на 20 метров выше, из уважения к Павлу Эдмунду Стшелецкому земельный департамент Нового Южного Уэльса принял решение поменять названия двух гор местами, чтобы высочайшая всё равно называлась Косцюшко.

В литературе 
Посещение горы Косцюшко и история её открытия описываются в одной из глав книги польского писателя Альфреда Шклярского «Томек в стране кенгуру».

См. также 
 География Австралии

Примечания

Ссылки 
 mtkosciuszko — сайт горы интересный сайт, на котором представлена информация о польском путешественнике и исследователе Павеле Эдмунде Стшелецком и о горе Костюшко.
 
 Маршрут и другие рекомендации по восхождению на вершину Костюшко

Горы Нового Южного Уэльса